Daniel Castro hace referencia a varios artículos:

 Daniel Castro (1992), beisbolista mexicano.
 Daniel Castro (2004), tirador con arco puertorriqueño.
 Daniel Castro Steinert (1978),  guionista y actor chileno, realizador de 31 minutos.
 Daniel Castro, guionista y director español.
 Daniel Castro, periodista uruguayo.
 Daniel Castro, bajista argentino
 Daniel Castro, ciclista argentino